Braintree kan avse:

 Braintree Town FC – en engelsk fotbollsklubb i Braintree, grundad 1898

Geografi

Storbritannien
 Braintree District – ett distrikt i grevskapet Essex
 Braintree – en ort i Braintree distrikt i Storbritannien.

USA
 Braintree, Massachusetts
 Braintree, Vermont